Franciaország
Saint-André-des-Eaux, település Côtes-d’Armor megyében
Saint-André-des-Eaux, település Loire-Atlantique megyében